Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Марі П'єрс виграла титул, перемігши у фіналі Моніку Селеш з рахунком 7–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Вінус Вільямс (півфінал)
  Моніка Селеш (фінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Марі П'єрс (переможниця)
  Анна Курнікова (1-ше коло)
  Сандрін Тестю (півфінал)
  Іріна Спирля (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1998 MGTS Kremlin Cup Draw 

1998
Кубок Кремля